Le qualificazioni al campionato europeo pre-juniores di pallavolo femminile 2013 si sono svolte dal 3 al 7 gennaio 2013: al torneo hanno partecipato ventinove squadre nazionali pre-juniores europee e nove di queste si sono qualificate per il Campionato europeo di pallavolo femminile Under-18 2013.

Regolamento
Le squadre hanno disputato una fase a gironi con formula del girone all'italiana: la prima classificata di ogni girone e le quattro migliori seconde si sono qualificate per il Campionato europeo di pallavolo femminile Under-18 2013.

Squadre partecipanti

Torneo

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Girone D

Risultati

Classifica

Girone E

Risultati

Classifica

Squadre qualificate

Collegamenti esterni

Q2013
Europei di pallavolo femminile Under-18 2013